Slovo kladívko není jednoznačné a může znamenat :

 malé kladivo, pracovní nástroj, zdrobnělina základního slova
kladívečko, kladívečíčko
 kladívko (anatomie) – drobná kůstka ve středním uchu
 kladívko (hudba) – součást klavíru, piana a dalších hudebních nástrojů
 kladívko (zbraň) – součást palných zbraní
 kladívko (součástka) – elektrotechnická součástka
 Wagnerovo kladívko – součást elektrického zvonku

příjmení 
 Tomáš Kladívko – český politik, senátor Parlamentu ČR

Související články 
 kladivo (rozcestník)

Externí odkazy